Cone Peak bezeichnet mehrere Erhebungen:

Salomonen:
 Cone Peak (Salomonen)

in den Vereinigten Staaten:
 Cone Peak (Aleutians East Borough, Alaska)	
 Cone Peak (Aleutians West Census Area, Alaska)	
 Cone Peak (Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska)	
 Cone Peak (Idaho)	
 Cone Peak (Monterey County, Kalifornien)	
 Cone Peak (Riverside County, Kalifornien)	
 Cone Peak (Flathead County, Montana)	
 Cone Peak (Gallatin County, Montana)	
 Cone Peak (Nevada)	
 Cone Peak (Oregon)	
 Cone Peak (Texas)